Родоканакис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Родоканакис, Павлос (1891—1958) — греческий художник первой половины 20-го века.
 Родоканакис, Плотинос (1828—?) — греческий социалист и анархист.